Der Begriff Sicherheitsbericht kann stehen für:
Periodischer Sicherheitsbericht
Sicherheitsbericht für Stauanlagen